Чжан Шуай була чинною чемпіонкою, але знялась перед своїм матчем першого кола проти Ван Яфань.

Ван Цян виграла титул, у фіналі перемігши Юлію Путінцеву з рахунком 6–1, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Guangzhou International Women's Open, одиночний розряд
2018